Ežerninkai ist die litauische Bezeichnung ehemals ostpreußischer Orte in der jetzigen russischen Oblast Kaliningrad
 Eszerninken, 1936 bis 1938 Escherninken, 1938 bis 1946 Gutfließ, Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Krasnaja Dubrawa (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk
 Eszerningken, 1936 bis 1938 Escherningken, 1938 bis 1946 Neupassau, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, seit 1946: Michailowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gussew